Парахе Рио Секо има више значења:

 Парахе Рио Секо, Ранчо Гичикови (Сијенега де Зиматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Парахе Рио Секо (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику